een inwoner van de Belgische stad Gent
 De Gentenaar, een Belgische krant
 Dennis Gentenaar, een Nederlands voetbalkeeper.

Zie ook 
 Grote Prijs De Gentenaar